För damernas upplaga av cupen, se Svenska Supercupen för damer 2011

Supercupen 2011 var det femte året Supercupen spelades, en årlig fotbollsmatch mellan vinnaren av Allsvenskan och Svenska cupen föregående säsong. Matchen spelades den 19 mars 2011 på Swedbank Stadion, Malmö mellan ligavinnaren Malmö FF och Svenska cupen-vinnaren. Matchen var Malmö FF:s första framträdande och Helsingborgs IF:s andra i Supercupen sedan dess skapelse. Helsingborgs IF vann matchen med 2–1 efter att Erik Sundin gjort det vinnande målet i 90:e minuten.

Matchfakta

Se även 
Allsvenskan 2010
Svenska cupen 2010

Referenser

Externa länkar 
 

Fotbollssäsongen 2011
Fotboll i Sverige 2011
Sportevenemang i Malmö
Malmö under 2010-talet